Монреальская конвенция 1971 года (полное название: «Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, от 23 сентября 1971 года») — международная Конвенция, направленная на пресечение преступлений и поведений, которые могут представлять угрозу безопасности полетов гражданской авиации.

Содержание 

Согласно конвенции любое лицо считается совершившим преступление, если:

 Совершает акт насилия в отношении лица, находящегося на борту воздушного судна в полете

 Уничтожение воздушного судна или повреждение воздушного судна таким образом, что это делает его неспособным к полету или которое может поставить под угрозу его безопасность в полете
 Размещение или наложение на летательный аппарат устройства или вещества, которое может уничтожить или повредить летательный аппарат
 Разрушение или повреждение аэронавигационных средств или вмешательство в их эксплуатацию, если это может угрожать безопасности воздушного судна
 Передача информации, которая заведомо является ложной, что ставит под угрозу безопасность воздушного судна в полете
 Попытка совершения любых выше перечисленных действии
 Быть соучастником любого из вышеперечисленных действии

Конвенция не применяется к таможенным, правоохранительным или военным самолетам, а применима только в отношении гражданских воздушных судов.

Конвенция устанавливает принцип aut dedere aut judicare , согласно которому сторона договора должна либо преследовать в судебном порядке лицо, совершившее одно из преступлений, либо отправить человека в другое государство, которое запрашивает его или её выдачу для судебного преследования за данное преступление.

Разработка, одобрение и вступление в силу 
Конвенция была принята Международной конференцией по воздушному праву в Монреале 23 сентября 1971 года. В силу она вступила 26 января 1973 года после её ратификации 10 государствами.

По состоянию на 2013 год Конвенцию ратифицировали 188 государств-участников, включая 186 членов ООН, а также острова Кука и Ниуэ.

Источники 
 www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aviation_security

Авиация
1971 год в Канаде
Международные конвенции
1971 год в праве